Amore steht für:

 Amore (Album), Studioalbum (2006) von Andrea Bocelli
 Amore Cars, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Amore (1948), italienisches Filmdrama von Roberto Rossellini
 Amore (1978), deutsche Filmkomödie von Klaus Lemke

Amore ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Amore (* 1978), peruanische Pornodarstellerin
 Enzo Amore (* 1986), US-amerikanischer Wrestler
 Eugenio Amore (* 1972), italienischer Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Amor
 D’Amore
 Amoore
 Amores (Begriffsklärung)